Teemu est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1978), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Elomo (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Hartikainen (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), joueur finlandais de football
Teemu Kattilakoski (né en 1977), fondeur finlandais
Teemu Kesä (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Kohvakka (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Laakso (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Laine (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Lassila (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1966), acteur finlandais
 (né en 1967), artiste et directeur de théâtre finlandais
Teemu Mäkinen (né en 1968), géophysicien finlandais
Teemu Mäntysaari (né en 1987), musicien finlandais du groupe Wintersun
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Pukki (né en 1990), joueur finlandais de football
Teemu Pulkkinen (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1977-2003), musicien finlandais du groupe Finntroll
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Rannikko (né en 1980), joueur finlandais de basket-ball
Teemu Rinkinen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Salo (né en 1974), curleur finlandais
Teemu Selänne (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Sillanpää (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Sippo (né en 1947), évêque finlandais
 (né en 1975), athlète finlandais en combiné nordique
Teemu Suninen (né en 1994), pilote de rallye finlandais
Teemu Riihijärvi (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Tainio (né en 1979), joueur finlandais de football
, joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Teemu Wirkkala (né en 1984), athlète finlandais en lancer du javelot

Homonymie de prénom
Prénom finlandais